Дикари — людская цивилизация, стоящая на низкой ступени развития, в первобытном состоянии.

Также:
 «Дикари» — самостоятельные туристы.
  — американский триллер режиссера Ли Х. Кацина.
 Дикари (фильм, 2006) — российский фильм.
 Дикари (фильм, 2007) — американский драматический фильм.
 Особо опасны (Дикари) — фильм Оливера Стоуна 2012 года.
 Дикари (телесериал) — телесериал канала MTV.

См. также